Schömberg ist der Name folgender Orte:

 Schömberg (Zollernalbkreis), Stadt im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schömberg (Landkreis Calw), Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Schömberg (Weida), Ortsteil von Weida im Landkreis Greiz, Thüringen
 Schömberg (Loßburg), Ortsteil von Loßburg im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Chełmsko Śląskie (deutscher Name Schömberg), ein Dorf in der Wojewodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Schönberg